Bandar Negeri (Labuhan Maringgai), een plaats in Indonesië
Bandar Negeri (Bintang Bayu), een plaats in Indonesië